Bangladesh
Barisal — cidade
Barisal (divisão) — subdivisão administrativa
Barisal (distrito)

Desambiguações de topônimos